Pojem svíčka se užívá ve více významech:

obecné významy
 Svíčka – jednoduchý zdroj světla
 Zapalovací svíčka – elektrický iniciátor hoření pro zážehový motor
 Kofixová svíčka – pro opravu skluznic lyží
 Svíčka (akrobacie) – figura v letecké akrobacii
 Svíčka (gymnastika) – gymnastický cvik
 svíčka (maso) (též svíčková) – libové hovězí maso svíčkovitého tvaru, získávané zespodu posledních hrudních a bederních obratlů, tvořené bedrokřížokyčelním svalem (m. iliopsoas) a souběžným malým bedrovcem (m. psoas minor).  

jednotky svítivosti 

 Kandela (z latinského candle – svíčka)
 Desetinná svíčka nebo též decimální svíčka – jednotka používaná počátkem 20. století
 Mezinárodní svíčka
 Parafínová svíčka	
 Pentanová svíčka
 Standardní svíčka
 Violleova svíčka nebo též Violleova jednotka

frazeologizmy 

 byl rovný jak svíčka – ustálené slovní rčení označující člověka vzpřímené postavy
 mít svíčku u nosu – mít neutřený nos

Externí odkazy